

Cinema 
Book of Love – film di Robert Shaye del 1990 distribuito in Italia con il titolo I ragazzi degli anni '50
Book of Love – film di Alan Brown del 2004
Book of Love – film di Analeine Cal y Mayor del 2022

Musica 
Book of Love – gruppo musicale statunitense
 Book of Love – singolo dei Monotones del 1958
Book of Love – album dei Book of Love del 1986

Pagine correlate 
 The Book of Love